El 33º Campeonato del Mundo Femenino 2008 fue un torneo en el que se disputó el título mundial de ajedrez para mujeres. Tuvo lugar entre el 28 de agosto y el 18 de septiembre de 2008 en la localidad de Nálchik, capital de Kabardino-Balkaria, Rusia.

Fue ganado por Alexandra Kosteniuk, que derrotó en la final a Hou Yifan por un marcador de 2.5 a 1.5.

Participantes 
Las jugadoras fueron ordenadas de acuerdo a su puntuación Elo, excepto por la campeona defensora Xu Yuhua que recibió el número 1.

  Xu Yuhua (CHN), 2483, GM
  Humpy Koneru (IND), 2622, GM
  Hou Yifan (CHN), 2557, WGM
  Antoaneta Stefanova (BUL), 2550, GM
  Pia Cramling (SWE), 2544, GM
  Marie Sebag (FRA), 2529, GM
  Zhao Xue (CHN), 2522, GM
  Tatiana Kosintseva (RUS), 2511, IM
  Alexandra Kosteniuk (RUS), 2510, GM
  Viktorija Cmilyte (LTU), 2508, IM
  Anna Muzychuk (SLO), 2504, IM
  Ruan Lufei (CHN), 2499, WGM
  Natalia Zhukova (UKR), 2489, WGM
  Maia Chiburdanidze (GEO), 2489, GM
  Hoang Thanh Trang (HUN), 2487, GM
  Elisabeth Pähtz (GER), 2481, IM
  Anna Ushenina (UKR), 2476, IM
  Monika Socko (POL), 2473, IM
  Irina Krush (USA), 2470, IM
  Inna Gaponenko (UKR), 2468, IM
  Lela Javakhishvili (GEO), 2461, IM
  Dronavalli Harika (IND), 2461, IM
  Nadezhda Kosintseva (RUS), 2460, IM
  Ekaterina Korbut (RUS), 2459, IM
  Anna Zatonskih (USA), 2446, IM
  Shen Yang (CHN), 2445, WGM
  Lilit Mkrtchian (ARM), 2436, IM
  Tania Sachdev (IND), 2432, IM
  Natasa Bojkovic (SRB), 2423, IM
  Iweta Rajlich (POL), 2417, IM
  Maia Lomineishvili (GEO), 2414, IM
  Nino Khurtsidze (GEO), 2413, IM
  Svetlana Matveeva (RUS), 2412, IM
  Sopiko Khukhashvili (GEO), 2408, IM
  Bathuyang Mongontuul (MGL), 2406, WGM
  Ju Wenjun (CHN), 2389
  Tan Zhongyi (CHN), 2387
  Eva Moser (AUT), 2383, IM
  Ketino Kachiani-Gersinska (GER), 2374, IM
  Tea Bosboom-Lanchava (NED), 2358, IM
  Sopio Gvetadze (GEO), 2355, IM
  Nisha Mohota (IND), 2354, WGM
  Vera Nebolsina (RUS), 2350, WGM
  Claudia Amura (ARG), 2345, WGM
  Zhang Jilin (CHN), 2344, WGM
  Elena Sedina (ITA), 2344, IM
  Sabina-Francesca Foisor (ROM), 2337, WGM
  Le Thanh Tu (VIE), 2325, WGM
  Ilaha Kadimova (AZE), 2324, WGM
  Maritza Arribas Robaina (CUB), 2323, WGM
  Nguyen Thi Thanh An (VIE), 2323, WGM
  Katherine Rohonyan (USA), 2321, WGM
  Irina Zakurdjaeva (RUS), 2308, WGM
  Maria Velcheva (BUL), 2281, WGM
  Valentina Golubenko (CRO), 2271, WGM
  Atousa Pourkashiyan (IRI), 2269, WIM
  Nafisa Muminova (UZB), 2242
  Marisa Zuriel (ARG), 2231, WIM
  Anna Gasik (POL), 2211, WFM
  Sarai Sánchez Castillo (VEN), 2202, WGM
  Karen Zapata (PER), 2180, WIM
  Mona Khaled (EGY), 2007, WGM
  Yorsa Alaa El Din (EGY), 1959, WIM
  Anzel Solomons (RSA), 1895, WIM

Ausencias 
La jugadora con más alto puntaje, Elo Judit Polgár, nunca ha competido por el título femenino y tampoco participó esta vez. La clasificada número 3, Xie Jun, ha jugado muy poco en los últimos años con solo cuatro partidas oficiales desde el 2005 y tampoco jugó.

Algunas jugadoras se negaron a ir a Nalchik. En cartas dirigidas a la FIDE, la canadiense Natalia Khoudgarian y la estadounidense Irina Krush adujeron problemas de seguridad imperantes en la región del Cáucaso Norte.

Otras jugadoras protestaron luego del inicio de la guerra de Osetia del Sur de 2008. El 12 de agosto de 2008, seis jugadoras de Georgia publicaron una carta abierta pidiendo que el campeonato se trasladara a un lugar más seguro, la cual fue apoyada por muchas otras jugadoras (Monika Socko, Irina Krush, Iweta Rajlich, Ketino Kachiani-Gersinska, Tea Bosboom-Lanchava, Claudia Amura y Marie Sebag). El 15 de agosto, La Federación de Ajedrez de Georgia publicó una carta abierta señalando que las jugadoras georgians no participarían en el campeonato a menos que se cambiara de sede a otro país. La argentina Claudia Amura, cuya oponente en la primera ronda era Lela Javakhishvili de Georgia, también publicó una carta a la FIDE pidiendo el cambio de sede.

El presidente de la FIDE Kirsan Ilyumzhinov contestó con dos cartas el 13 y 19 de agosto. En ellas, confirmó que el campeonato tendría lugar en Nalchik, apeló a todos a no mezclar política y deporte y aseguró que los organizadores proveerían la seguridad necesaria. Esto fue secundado por Boris Kutin, presidente de la Unión Europea de Ajedrez, y por Arsen Kanokov, presidente de Kabardino-Balkaria y presidente del comité organizador. On 21 August, Ilyumzhinov publicó una carta al presidente georgiano Mijeíl Saakashvili pidiéndole dejar participar a las jugadoras georgianas.

Un total de 11 jugadoras no se presentaron al campeonato. Además de las seis georgianas (Maia Chiburdanidze, Lela Javakhishvili, Maia Lomineishvili, Nino Khurtsidze, Sopiko Khukhashvili, y Sopio Gvetadze), estaban Marie Sebag (Francia), Irina Krush (Estados Unidos), Ekaterina Korbut (Rusia), Tea Bosboom-Lanchava (Holanda), y Karen Zapata (Perú).

El torneo 
El campeonato usó el sistema de eliminación simple con 64 jugadoras y seis rondas. En cada encuentro las jugadoras se enfrentaban en dos partidas con control de tiempo normal (90 minutos para los primeros 40 movimientos seguido de 30 minutos para el resto de la partida, con un incremento de 30 segundos por jugada desde el principio). Si el puntaje luego de dos partidas era igual, se jugaba un desempate. En él, se jugaban dos juegos rápidos (25 minutos para el juego, con 10 segundos adicionales luego de cada movimiento). Si se volvían a igualar los marcadores luego de los juegos rápidos, se jugaban dos juegos relámpagos (5 minutos para el juego, con 10 segundos adicionales luego de cada movimiento). Si aun persistía el empate, se jugaba un juego decisivo. Se controlaban 6 minutos para las blancas y 6 para las negras, sin tiempo adicional. Si la partida terminaba en tablas, se declaraba ganador al Negro. Los colores en los juegos decisivos eran elegidos por el jugador que ganó el sorteo.

La final se jugaba a cuatro partidas en lugar de a dos. En caso de desemmpate también se hubiera jugado al mejor de 4 partidas.

Apelaciones arbitrales
El último juego de desempate en el partido de primera ronda entre Monika Soćko y Sabina-Francesca Foisor terminó en controversia. Fue un juego relámpago de armageddon en el que Soćko (con blancas) tenía 6 minutos en comparación con 5 minutos de Foisor (con negras), pero las blancas deben ganar el juego para avanzar a la siguiente ronda, mientras que las negras solo necesitaban empatar (o ganar). Con el tiempo agotándose, se llegó a una posición en la que cada jugador tenía solo un rey y un caballo, una combinación de material que es un empate en circunstancias normales. Justo después de esto, el tiempo de Foisor se acabó y la árbitro Zsuzsanna Veroci declaró las tablas, lo que significa que Foisor avanzaría. Soćko protestó de inmediato, mostrando una posición en la que es posible el jaque mate (pero no puede ser forzado) y recordando a los árbitros las reglas de ajedrez de la FIDE que establecen que si un jugador se queda sin tiempo y el oponente tiene la posibilidad de dar jaque mate, ese jugador pierde. Soćko presentó una apelación y el Comité de Apelaciones acordó que ella estaba en lo cierto con las reglas. La partida fue declarada ganada para Soćko y avanzó a la siguiente ronda.

Resultados

Final

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! Total
|-
| align=left |  Alexandra Kosteniuk
| style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 2½
|-
| align=left |  Hou Yifan
| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1½
|}

Fixture

Véase también 
 Ajedrez

Referencias

Enlaces externos 
 Official website 
 Preview at Chessbase

Campeonatos mundiales de ajedrez
Deporte femenino
Deporte en Nálchik
Deporte en Rusia en 2008
Ajedrez
Campeonatos mundiales femeninos de ajedrez